Колодища́нский сельсовет () — административно-территориальная единица в составе Минского района Минской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Колодищи.

Состав 
Колодищанский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Глебковичи — деревня.
 Городище — посёлок.
 Дубровка — деревня.
 Колодищи — агрогородок.
 Липовая Колода — деревня.
 Старина — деревня.
 Сухорукие — посёлок.
 Юхновка — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Минский райисполком

Сельсоветы Минского района